Униан-ду-Уэсти ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. Составная часть мезорегиона Запад штата Санта-Катарина. Входит в экономико-статистический  микрорегион Шапеко. Население составляет 3312 человека на 2006 год. Занимает площадь 93,058 км². Плотность населения — 35,6 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 37.208.137,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 11.113,54 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,806 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Санта-Катарина